Anita Garibaldi (1821-1849), est une femme brésilienne, épouse de Giuseppe Garibaldi;
 Anita Garibaldi désigne une ville du Brésil de l'État de Santa Catarina;
 Anita Garibaldi, fille de Sante Garibaldi, petite fille de Ricciotti Garibaldi et donc arrière-petite-fille de Anita Garibaldi.

Voir aussi 

 Les Chemises rouges, également connu sous le sous-titre Anita Garibaldi, un film italien de 1952 qui dépeint la vie de l'épouse du chef de l'unification italienne Giuseppe Garibaldi
 Trophée Anita Garibaldi, trophée honorant Anita Garibaldi, remis depuis 2017 dans le cadre du Tournoi des Six Nations féminin lors du match entre l'Équipe de France et l'Équipe d'Italie